Makinen steht für

 Makinen (Minnesota), eine Ortschaft im St. Louis County (Minnesota) im US-Bundesstaat Minnesota

Makinen ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Makinen (* 1970), US-amerikanischer Schauspieler